Рябоконево () — село в  Краснокутском районе Харьковской области Украины. Является административным центром Рябоконевского сельского совета, в который, кроме того, входят сёла Березовка, Гринев Яр, Зубовка, Ковалевка, Комаровка, Хуторское и Слободка.

Код КОАТУУ — 6323586201. Население по переписи 2001 года составляет 350 (170/180 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Рябоконево находится на расстоянии в 1 км от реки Ковалевка и в 2-х км от реки Мерла, примыкает к селу Ковалевка. К селу примыкает лесной массив.

История 
 1911 — дата основания.

Экономика 
 Агрофирма «ПРОМИНЬ».
 ООО «Лан».
 Сельскохозяйственный кооператив «Березовский».
 Восточно-Березовская установка комплексной подготовки газа со скважинами и шлейфами.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Краснокутского района (Харьковская область)